Мишнево — название нескольких населённых пунктов:

Россия

Владимирская область 
 Мишнево — деревня в Камешковском районе.

Калужская область 
 Мишнево — деревня в Мещовском районе.

Костромская область 
 Мишнево — деревня в Красносельском районе.

Московская область 
 Мишнево — деревня в Клинском районе.
 Мишнево — деревня в Щёлковском районе.

Нижегородская область 
 Мишнево — деревня в Чкаловском районе.

Псковская область 
 Мишнево — деревня в Новосокольническом районе.
 Мишнево — деревня в Опочецком районе.

Тверская область 
 Мишнево — деревня в Бологовском районе.
 Мишнево — деревня в Калининском районе.
 Мишнево — деревня в Удомельском районе.

Тульская область 
 Мишнево — село в Суворовском районе.

Ярославская область 
 Мишнево — деревня в Некрасовском районе.